

Onomastica 
Marciano – nome proprio di persona maschile

Persone 
Marciano (floruit 384-409) – politico romano, praefectus Urbi
Marciano di Eraclea (IV/V secolo) – geografo greco
Marciano (regnante 450-457) – Imperatore romano d'Oriente
Marciano (floruit 469-484) – usurpatore contro l'imperatore bizantino Zenone
Marciano (floruit 563-573) – generale bizantino sotto Giustiniano
Marciano (...-1055) – vescovo italiano
Aristide Marciano (...–II secolo) è stato un filosofo e santo greco antico
Beniamino Marciano (1831-1907) – patriota, educatore e politico italiano
David Marciano (1960) – attore statunitense
Elio Marciano (II–III secolo) – giurista romano
Flavio Marciano (392 circa–457) – imperatore romano d'Oriente
Francesca Marciano (1955) – scrittrice, sceneggiatrice e attrice italiana
Gennaro Marciano (1863-1944) – avvocato e politico italiano
Girolamo Marciano (1571-1628) – medico e letterato italiano
Icelo Marciano (... –69) è stato un politico romano
Ofir Marciano (1989) – calciatore israeliano
Roc Marciano (1978) – rapper e produttore discografico statunitense
Rocky Marciano (1923-1969) – pugile italoamericano
Sabrina Marciano (1965) – attrice, cantante e ballerina italiana
Tony Marciano (1965) – cantautore italiano

Marcianò
Santo Marcianò (1960) – arcivescovo cattolico italiano
Sergio Marcianò (1922-2007) – presbitero, compositore e organista italiano

Altro 
Marciano della Chiana – comune italiano
Marciano – film per la tv del 1979 diretto da Bernard L. Kowalski

Pagine correlate 
Marziano
San Marciano